M85 может обозначать:

 M85 — галактика в созвездии Волосы Вероники
 Застава M85/М90 — югославский автомат производства компании «Застава Оружје»
 Parker Hale M85 — британская снайперская винтовка
 M85 — американский крупнокалиберный пулемёт.